Бори́с Алекса́ндрович Кудряко́в (28 мая 1946, Ленинград — 11 ноября 2005, Санкт-Петербург) — русский писатель, поэт, фотограф, художник.

Биография 
Отец был репрессирован, мать всю жизнь проработала на ткацкой фабрике. После школы окончил фотоучилище, в 1965-68 гг. служил в армии, в стройбате, до 1972 г. работал фотографом, с 1972 г. — оператором угольной котельной.

Попытка эмиграции, а также публикации в самиздате и на Западе привлекли к нему внимание КГБ, ограничившееся несколькими допросами. В 1990-х гг. перебивался нерегулярными заработками.

Похоронен на Волковском кладбище (лютеранском) в Санкт-Петербурге.

Кудряков — художник 
Как фотохудожник снимал городские пейзажи, натюрморты, создавал жанровые и тематические фотокомпозиции, автопортреты и портреты, в том числе портреты деятелей ленинградской «второй культуры». В 1968 г. вошел в круг неофициальных художников и литераторов, получил прозвище Гран-Борис, иногда использовавшееся как псевдоним. (Другого фотографа, Бориса Смелова, называли Пти-Борисом.) Считается родоначальником послесталинской независимой фотографии в Ленинграде (Валерий Вальран).

Принимал участие в квартирных выставках, с 1979 г. выставлялся на Западе (США, Франция, Япония), первая персональная выставка состоялась в 1981 г. в Париже. В 1980-х гг. начал заниматься живописью.

«Гран Борис Кудряков примерно на 20 лет опередил своё время. Только после перестройки художники и фотографы стали систематически разрабатывать проблемы, которые волновали Грана, — валоризация и эстетизация „некрасивого“, внедрение логики абсурда в построение зрительного ряда, соотношение текста и изображения в произведении. Все это предвосхищает тенденции постмодернизма, представители которого впервые по достоинству оценили творчество Бориса Кудрякова» (Валерий Вальран).

Кудряков — писатель 
По его собственному утверждению с 15 лет писал стихи и прозу. С начала 1970-х гг. публиковался в ленинградских самиздатских журналах «Часы» (в том числе под псевдонимом Марк Мартынов), «Обводный канал», «Мария», «Митин журнал», в ейском журнале «Транспонанс». В 1980-х гг. печатался в эмигрантских изданиях, с 1990 г. — в России.

Был членом Клуба-81, Академии Зауми. Лауреат Премии Андрея Белого (1979), Международной отметины Давида Бурлюка (1992), Тургеневской премии правительства Москвы «За вклад в развитие малой прозы России» (1998).

«Эта проза ошеломляла. Ничего похожего в современной русской литературе, даже неподцензурной. Тематически она пересекалась с прозой Мамлеева, отчасти Сорокина. Но в формальном отношении, с точки зрения фактуры, их разделяли миллионы световых лет. Кудрякову сияла звезда бессмыслицы, самовитое, ветвящееся корнями в черные межгалактические дыры слово заумников. И великолепное косноязычие Андрея Белого, его ритмизованная, в синкопах аллитераций, фраза-метеорит, фраза-обломок» (Александр Скидан).

Персональные выставки 
 «Мир Достоевского», Париж, 1981.
 «Дисциплинарные танцы», СПб., галерея «Борей», 1998.
 «Коррелят елового сада», СПб., Государственный центр современного искусства, 2001.
 «Родные угодья», СПб., галерея «Борей», 2006.

Книги 
 Рюмка свинца (Рассказы и повести). — Л.: Новая литература, 1990.
 Лихая жуть. Сборник текстов. — СПб.: Borey Art Center, 2003.
 Одиннадцатое измерение. Фотографии и тексты. — СПб., 2003.
 Ладья тёмных странствий: Избранная проза / Вступ. ст. А. Конакова. — М.: Новое литературное обозрение, 2017.
 [Стихотворения] // Трансфуристы: Избранные тексты Ры Никоновой, Сергея Сигея, А. Ника, Б. Констриктора / Сост. П. Казарновского, послесл. Б. Констриктора. М.: Гилея, 2016. С. 253—271.

Литература 
 Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 235—236.
 Берсенев Б. Борис Кудряков — фотограф-художник из Ленинграда // Русская мысль. 1981. 16 июля.
 Берг М. Гармония распада // Литературное А-Я. 1985. № 1.
 Борухов Б., Сафронова А. Борис Кудряков. Рюмка свинца // Волга. 1991. № 10.
 Берг М. Саша Соколов и Борис Кудряков // Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
 Ленинградский фотоандеграунд. Издательство PalaceEditions, 2007. ISBN 978-5-93332-245-0
 Суховей Д. Неуловимый мастер сдвига // Новое литературное обозрение. 2003. № 64.
 Памяти Бориса Кудрякова // Критическая масса. 2005. № 3-4.
 Архив: Борис Кудряков. Дневник писателя; Эверест; Человек-гора. Аркадий Драгомощенко. Последняя фраза. Александр Скидан. К истоку Зеро (Памяти Бориса Кудрякова) // Премия Андрея Белого. 2005—2006: Ежегодник. СПб.: Амфора, 2007. С. 132—196.

Источники

Ссылки 
 .
 .
 Борис Кудряков в электронном архиве Центра Андрея Белого
 Страница на сайте «Gif.Ru».
 Страница в «Антологии у Голубой Лагуны».
 Рассказы на сайте «Вавилон».
 Стихи в журнале «TextOnly».
 Интервью Д. Пиликину.
 Страница на сайте «Биография.ру».
 Страница на сайте «Artnasos».
 Страница в галерее «Энциклопедия культур».

Русские писатели XX века
Русские поэты
Персоналии:Самиздат